Марк Уи́лсон (), () — имя и фамилия следующих персоналий:
 Уилсон, Марк Джеффри (род. 1980) — австралийский музыкант, бас-гитарист.
 Уилсон, Марк Джозеф (род. 1974) — американский гольфист.
 Уилсон, Марк Дэвид (род. 1987) — ирландский футболист.
 Уилсон, Марк (род. 1984) — шотландский футболист.
 Уилсон, Марк Энтони (род. 1979) — английский футболист.